Джузеппе Сантагостино (; ) — известный итальянский футболист и тренер. Большую часть карьеры провёл в «Милане».

Карьера 
Всего за 12 сезонов, проведённых в составе «Милана», он сыграл 235 матчей и забил 106 голов. Он по-прежнему на седьмом месте среди бомбардиров в истории «россонери».

Завершив карьеру в 1934 году в составе «Аталанты», он некоторое время работал тренером «Милана».

Статистика выступлений за Милан

Ссылки 
 Статистика на Magliarossonera.it

Футболисты Италии
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Аталанта»
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Милан»